Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Chennai Open 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Tennisspieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 3. bis 5. Januar 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierdraw der Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Chennai